Италия-Пердида () — геологическое природное образование, расположенное на северо-западе департамента Потоси в провинции Нор-Липес (). Ближайший населенный пункт — деревня Мальку Вильямар ().

Описание 
Представляет собой равнину, верхний слой которой, состоящий из мягких осадочных пород, был полностью разрушен выветриванием, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал — останцев, сложенных из менее податливого красного песчаника. Некоторые скальные образования получили собственные имена — Верблюд (, Кубок мира () и т. д.

История происхождения названия 
Италия-Пердида переводится с испанского языка как Потерянная (или затерянная) Италия. Согласно легенде, первым посетителем этих мест был заблудившийся в боливийской пустыне итальянец, который не смог найти обратную дорогу и погиб.

Галерея

См. также 
 Сьюдад-дель-Энканто
 Валье-де-лос-Мачос

Ссылки 
 
 

Долины Боливии
Природа Боливии
Достопримечательности Боливии
География департамента Потоси